Deportivo:
 Deportivo — испанский футбольный клуб.
 Déportivo — французская рок-группа.

См. также 
 Депортиво